

Села:
 Котовське — Автономна Республіка Крим, Роздольненський район

 Котовське — колишня назва села Мирне (Дніпропетровська область, Широківський район)
 Котовське — колишня назва села Куца Балка (Кіровоградська область, Вільшанський район)
 Котовське — колишня назва села Котовка (Одеська область, Березівський район)
 Котовське — колишня назва села Чудське (Одеська область, Березівський район)
 Котовське — колишня назва села Вітрова Балка (Полтавська область, Кобеляцький район)

Котовське () — село, Гагаузія, Комратський округ

Населені пункти та їхні частини
 Котовське — село в гміні Остшешув Остшешовського повіту Великопольського воєводства

Примітки